Wairoa River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

* Wairoa River (Auckland), in der Region Auckland
 Wairoa River (Bay of Plenty), in der Region Bay of Plenty
 Wairoa River (Gisborne), in der Region Gisborne
 Wairoa River (Hawke’s Bay), in der Region Hawke’s Bay
 Wairoa River (Motiti Island) auf Motiti Island in der Bay of Plenty
 Wairoa River (Northland), in der Region Northland
 Wairoa River (Tasman, Waimea River), in der Region Tasman
 Wairoa River Left Branch, Zufluss des Wairoa River (Tasman, Waimea River)
 Wairoa River Right Branch, Zufluss des Wairoa River (Tasman, Waimea River)
 Wairoa River (Tasman, Whanganui Inlet), in der Region Tasman 
 Wairoa River North Branch, in der Region Tasman, Zufluss des Wairoa River (Tasman, Whanganui Inlet)
 Wairoa River South Branch, in der Region Tasman, Zufluss des Wairoa River (Tasman, Whanganui Inlet)